Il doppio femminile del Japan Open Tennis Championships 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Ei Iida E Maya Kidowaki erano le detentrici del titolo ma solo Iida ha partecipato in coppia con Kyōko Nagatsuka.

Iida e Nagatsuka hanno perso nei quarti contro Yayuk Basuki e Nana Miyagi.

Mami Donoshiro e Ai Sugiyama hanno battuto in finale 6–4, 6–1 Basuki e Miyagi.

Teste di serie
 Jenny Byrne /  Rachel McQuillan (quarti di finale)
 Yayuk Basuki /  Nana Miyagi (finale)
 Linda Harvey-Wild /  Kristine Kunce (primo turno)
 Sabine Appelmans /  Florencia Labat (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 1994